Битва за Дюнкерк — сражение Второй мировой войны между войсками Союзников и Германии, произошедшее 26 мая — 4 июня 1940 года во время Французской кампании Вермахта.

Предшествующие события 
После Странной войны настоящая битва за Францию началась 10 мая 1940 года. На севере германская группа армий «B» вторглась и захватила Нидерланды, после чего двинулась на юго-запад через Бельгию.

Боевые столкновения 

Согласно мнению французского главнокомандующего Мориса Гамелена, войска Германии должны были быть остановлены на линии Мажино. Три армии под его командованием, 1-я, 7-я французские и Британский экспедиционный корпус, двинулись по реке Дейле. Танки же немецкой группы армий «А» прорвались через Арденны, перешли французскую границу у Седана, а затем отправились на северо-запад к Ла-Маншу и рассекли, по плану Манштейна, силы союзников, выйдя 20 мая к морю в устье Соммы.

Эвакуация 

Войскам союзников, скопившимся на побережье, угрожала катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Вопреки уверениям Геринга, Люфтваффе не смогло уничтожить силы союзников. Те за время передышки перестроили оборону и организовали эвакуацию морем на Британские острова.

В цифрах 
По британским данным, в ходе эвакуации из Дюнкерка было вывезено в Великобританию:
 198 229 человек британских войск
 139 997 человек французских войск
При этом было сбито 262 самолёта Люфтваффе.

Потери
Потери Великобритании в живой силе и вооружениях составили:
 297 кораблей
 106 самолётов
 108 111 солдат и офицеров
 2472 пушки
 84 427 автомобилей
 77 318 тонн боеприпасов

Последствия 
В результате битвы за Дюнкерк возросла значимость данной местности на время всей Европейской кампании Второй мировой войны. В дальнейших действиях союзников овладение Дюнкерком и возвращение потерянных позиций имело не только стратегическое, но и высокое моральное значение для поднятия боевого духа в войсках Союзников.
Вторым по значимости влиянием битвы в этом регионе можно считать повышение интереса военного планирования и расстановки оборонительных сил в данном регионе. Опыт позволил правильно оценить преимущества и недостатки планирования десантно-штурмовых и эвакуационных операций.
Опасность морского десанта союзников действительно серьёзно оценивалась командованием Вермахта и повлияла на распределение оборонительных сил при подготовке противодействию высадке Союзников.

Примечания

Литература 
 Richard Collier: Dünkirchen. Heyne Verlag, 1982, ISBN 3-453-01164-3.
 Peter Doyle. World War II in Numbers.

Ссылки 

 War Museum of Dunkirk
 Dunkirk, Operation Dynamo - A post-blog of the Battle of Britain 1940
 Battle of Dunkirk short documentary with footage , from British Pathé
 Maps of the battle from the BBC
 Dunkirk 1940 (museum)
 

Сражения по алфавиту
Французская кампания
Сражения Великобритании
Сражения Германии
Сражения Бельгии
Сражения Франции
Сражения во Франции
Сражения в Бельгии
Конфликты 1940 года